

Događaji

Rođenja 
 Sveti Potin († 177.)

Smrti

Vanjske poveznice 

als:80er#Johr 87